Fibrillithecis — рід лишайників родини графідові (Graphidaceae). Назва вперше опублікована 2006 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 20.11.2019 налічує 15 видів роду Fibrillithecis:

Примітки

Джерела 
 Frisch, A. 2006. The lichen family Thelotremataceae in Africa. Bibliotheca Lichenologica. 92:3-370 — P.135

Роди грибів
Графідові
Лишайники